Ахмедли:

 Ахмедли — село в Лачинском районе Азербайджана.
 Ахмедли — посёлок городского типа в административном подчинении Хатаинского района города Баку, Азербайджан.
  — село в Шамкирском районе Азербайджана.
 Ахмедли, Джамиль Мирза Теймур оглы (1931—2010) — советский и азербайджанский философ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.
 Ахмедли, Сона Ядулла кызы — азербайджанская женщина-борец.
 Ахмедли, Тарлан Сеймур оглы — азербайджанский футболист.
 Ахмедли, Назим Шамиль оглы — азербайджанский поэт, писатель, переводчик.
 Ахмедли — станция Бакинского метрополитена.